Леся Цуренко була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Штефані Феґеле з рахунком 5–7, 7–6(7–2), 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Abierto Mexicano Telcel 2018
Abierto Mexicano Telcel, жінки, одиночний розряд